Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1968/1969 — 33-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. В третий раз подряд чемпионом стал клуб Дукла Йиглава.

Формат 
Формула чемпионата осталась без изменений: 10 команд играли 4-круговой турнир, по результатам которого определялись призёры. Как и в двух предыдущих сезонах, чемпионом стала Дукла из Йиглавы, опередившая на 2 очка серебряного призёра ЗКЛ Брно. Бронзовые медали завоевала братиславский Слован. Защитник Дуклы Ян Сухи добился уникального достижения, став лучшим бомбардиром чемпионата по системе гол+пас (56 очков), также он занял 2 место в списке лучших снайперов (30 шайб), уступив только нападающему ЗКЛ Ярославу Иржику. Ян Сухи стал первым победителем приза Золотая клюшка, который вручается лучшему хоккеисту Чехословакии.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 

Шайбы

1. Ярослав Иржик (ЗКЛ) — 36 шайб

2. Ян Сухи (Дукла) и Йозеф Черны (ЗКЛ) — по 30

4. Иржи Холик (Дукла) — 29

5. Вацлав Недомански (Слован) — 27

6. Ян Хрбаты (Дукла) — 26

7. Ян Гавел (Спарта) — 24

8. Йозеф Голонка (Слован) и Владимир Мартинец (Тесла) — по 23

Гол+пас

1. Ян Сухи (Дукла) — 56 очков (30 шайб + 26 передач)

Состав чемпиона 
Вратари

Марцел Сакач, Павол Свитана, Радомир Данек

Защитники

Ян Сухи, Ладислав Шмид, Владимир Беднарж, Ярослав Винш, Любомир Бауэр, Иржи Вокач, Франтишек Зеленицки

Нападающие

Ярослав Холик, Иржи Холик, Ян Клапач, Ян Хрбаты, Богуслав Эберманн, Йозеф Аугуста, Франтишек Ворличек, Ян Балун, Зденек Мраз, Иржи Никл, Вацлав Маржик, Иржи Водак, Вацлав Стржилка, Милан Лано

Тренер — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие 4 лучшие команды 2-й лиги, в элитную лигу вышел победитель турнира.

Ссылки 
 Сезон 1968/69 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1968 году
Спорт в Чехословакии в 1969 году
1968 год в хоккее
1969 год в хоккее